
Конторка может означать:
 Конторка — письменный стол для работы стоя или сидя на высоком стуле.

Населённые пункты

Россия 
 Конторка — посёлок, Тарногский район, Вологодская область.
 Конторка — село, Зареченское муниципальное образование, Тайшетский район, Иркутская область.
 Конторка — село, Половино-Черемховское муниципальное образование, Тайшетский район, Иркутская область.

Казахстан 
 Конторка — село в Качирском районе Павлодарской области, упразднено в 2018 г.

См. также 
 Контора